Гран-при Великобритании () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». В настоящее время проводится на трассе «Сильверстоун» () недалеко от деревни Силверстон в Нортгемптоншире.

Гран-при Великобритании впервые был проведен в 1926 году на трассе «Бруклэндс». Победу на нём одержала французская команда в составе Луи Вагнера и Робера Сенешаля на машине Delage 155B.

Гран-при Великобритании 1950 года, прошедший на автодроме в Сильверстоуне, стал первым в истории регулярных чемпионатов «Формулы-1». До 1987 года место его проведения регулярно менялось. В разные периоды Гран-при проводился на трассах «Сильверстоун», «Брэндс Хэтч» (с 1964 по 1986, чередуясь ежегодно с Сильверстоуном) и в «Эйнтри» (больше известная, как трасса для скачек).  А после 1987 года соревнования проводятся исключительно на автодроме «Сильверстоун».

Победители Гран-при

Пилоты 
Две и более победы в Гран-при Великобритании (входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1)

Команды

По годам 
Розовым цветом отмечены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира Формулы-1.

Трассы проведения Гран-при 
Указаны только трассы гонок, входивших в чемпионат мира Формулы-1

Рекорды 

Все данные приведены после Гран-при Великобритании 2013 года

См. также 
 Гран-при 70-летия

Примечания

Ссылки 
 Сайт Гран-при
 Информация на сайте FIA
 Гран-при Великобритании 2009 года
 Один круг по трассе (видео)

Великобритания